Die Ewige Tabelle der Tschechoslowakischen Fußballliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der höchsten Spielklasse im tschechoslowakischen Fußball seit ihrer Gründung 1925 bis zu ihrer letzten Saison 1992/93, die Tschechoslowakei hatte sich am 1. Januar 1993 in zwei eigenständige Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik, aufgespalten. Der Berechnung wird die Zwei-Punkte-Regel zugrunde gelegt, das heißt, für einen Sieg gab es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt.

In der Tschechoslowakei wurde eine landesweite höchste Spielklasse im Fußball 1925 eingeführt, es handelte sich um eine Profiliga. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei gab es ab 1939 im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in der Slowakei jeweils eine eigene Liga. Nach der Wiederherstellung der Tschechoslowakei 1945 gab es erneut eine landesweite erste Liga, allerdings offiziell unter Amateurbedingungen.

Beste Vereinsmannschaft der Tschechoslowakei ist nach absolut erzielten Punkten aber auch nach der durchschnittlich pro Spiel gewonnenen Punktzahl Sparta Prag, das auch die meisten Siege, die meisten Tore und das beste Torverhältnis hat. Beste slowakische Mannschaft ist auf Rang drei Slovan Bratislava, die einzige Mannschaft aus der Slowakei die vor 1945 in der 1. Liga spielte. Insgesamt spielten 15 Vereine aus der Slowakei in der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse, 48 kamen aus Böhmen und Mähren, davon gehörten drei der deutschsprachigen Minderheit an: Teplitzer FK, DFC Prag und DSV Saaz. Der SK Rusj Uschhorod kam aus der Karpatenukraine.

17 Vereine existieren heute nicht mehr, ein Klub, Čechie Karlín, hat keine Fußballabteilung, zwei Vereine, der AFK Kolín und der 1. SK Prostějov haben derzeit nur Juniorenmannschaften.

Ewige Tabelle

1Spielt in der Saison 2007/08 als Rimavská Sobota B

Anm.: Die Vereine sind mit ihrem Namen in der letzten tschechoslowakischen Fußballsaison 1992/93 angegeben, das gilt nicht für jene Vereine, die zuletzt in der ersten Republik (1918 bis 1939) erstklassig waren. Die erste Spalte gibt den Rang an, die zweite den Vereinsnamen in der damaligen Zeitspanne. In der dritten Spalte ist die Ligazugehörigkeit in Jahren zu finden, in der vierten die absolvierten Spiele. Die folgenden drei Spalten geben nacheinander die Anzahl der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Spiele wieder. Es folgt das Torverhältnis und die Tordifferenz. In der nächsten Spalte ist die Zahl der Punkte zu finden, die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. In der vorletzten Spalte steht der derzeitige Vereinsname, schließlich wird die derzeitige Liga des Vereins angegeben.

Ewige Tabelle 1925 bis 1938/39

Für die Zeit von 1925 bis 1938/39 wird in der Fachliteratur auch eine eigene ewige Tabelle berechnet:

Anm.: Kursivgedruckte Vereine existieren heute nicht mehr.Die erste Spalte gibt den Rang an, die zweite den Vereinsnamen in der damaligen Zeitspanne. In der dritten Spalte ist die Ligazugehörigkeit in Jahren zu finden, in der vierten die absolvierten Spiele. Die folgenden drei Spalten geben nacheinander die Anzahl der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Spiele wieder. Es folgt das Torverhältnis und die Tordifferenz. In der nächsten Spalte ist die Zahl der Punkte zu finden, die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. In der vorletzten Spalte steht der derzeitige Vereinsname, schließlich wird die derzeitige Liga des Vereins angegeben.

Weblinks 
 Prvoligové kluby 1925–1938/39 Ewige Tabelle in 1925 bis 1938/39: Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík et al.: Atlas českého fotbalu od roku 1890. Prag 2005.  (PDF-Datei; 1,16 MB)
 Clas Glenning: Czechoslovakia 1st level alltimetable 1925-1937/38 and 1945/46-1992/93

Tschechoslowakische Fußballliga
Ewige Tabelle